d'armée (Allemagne)
  d'armée de montagne (Allemagne)
  de fusiliers (Union soviétique)